Пуйва:

 Пуйва (приток Иоканги) — река в Мурманской области России.
 Пуйва (приток Щекурья) — река в Ханты-Мансийском АО России.